New Augusta ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Augusta (Arkansas)
 New Augusta (Indiana)
 New Augusta (Mississippi)